Art
 La Tauromàquia (Goya), sèrie d'obres de Goya
 La Tauromàquia (Picasso), sèrie d'obres de Picasso.

Altres
 Tauromàquia